Орой — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Оройское».

География 
Село находится в восточной части района, на правом берегу реки Барахондой (бассейн Онона), на расстоянии примерно 33 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от села Акши. Абсолютная высота — 822 метра над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.
Часовой пояс

История 
Основано в 1932 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51 %, женщины — соответственно 49 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют основная общеобразовательная школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц и двух переулков.

Примечания 

Населённые пункты Акшинского района